Сан-Мартинью ( — Святой Мартин) — топоним:

Бразилия
 Сан-Мартинью — муниципалитет, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Сан-Мартинью — муниципалитет, штат Санта-Катарина.

Португалия
 Сан-Мартинью — район (фрегезия), муниципалитет Алкасер-ду-Сал округ Сетубала.
 Сан-Мартинью — район (фрегезия), муниципалитет Ковильян округа Каштелу-Бранку.
 Сан-Мартинью — район (фрегезия), муниципалитет Сейя округа Гуарда.
 Сан-Мартинью — район (фрегезия), муниципалитет Синтра округа Лиссабон.
 Сан-Мартинью — район (фрегезия), муниципалитет Фуншал округа Мадейра.

См. также 
 Святой Мартин